Славка:
 Славка — деревня в Шацком районе Рязанской области России
 Славка — река в Сахалинской области, приток Тыми
 Славка — сербское имя
 Славка — птицы из семейства славковых
 Славка — река в Сколевском районе Львовской области Украины
 Славка — карстовая пещера в Тернопольской области Украины